Petrusma ist der Familienname folgender Personen:

 Hank Petrusma (* 1942), australischer Politiker
 Jacquie Petrusma (* 1966), australische Politikerin